Басаньес:

 Басаньес — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео.
 Басаньес, Серхио (род. 1970) — мексиканский актёр театра и кино.